Markvartice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Markvartice (okres Děčín)
 Markvartice (okres Jičín)
 Markvartice (okres Jihlava)
 Markvartice (okres Třebíč)